Schiefes Haus ist der Name folgender Gebäude:
 Schiefes Haus (Idstein)
 Schiefes Haus Landau (Bad Arolsen)
 Schiefes Haus Ulm
 Museum Schiefes Haus (Wernigerode)
 Schiefes Haus (Großbottwar)